Świętolipski Skarbiec

Do najcenniejszych zbiorów skarbca  w Świętej Lipce należą :
 figurka  z kości słoniowej Matki Boskiej Apokaliptycznej - dar Zygmunta III Wazy oraz rzeźba z alabastru i korali przedstawiająca św. Sebastiana (XVI w.).
 ornat haftowany złotymi nićmi - dar Marysieńki Sobieskiej.
 ornat (barwnym haft 1720) – dar Marii Leszczyńskiej (córka Stanisława Leszczyńskiego, później żona króla Francji Ludwika XV).
 drewniany krucyfiks w srebrnej szafce. Gotycki krucyfiks z XIV w. podarował Stefan Sadorski. Szafkę ufundował kanonik warmiński L.B. de Eulenburg, a wykonał Samuel Grew w 1732 r.
 kopia monstrancji w kształcie lipy. Oryginał wykonał Samuel Grew z Królewca. Monstrancję ukradziono w 1980 r. z ekspozycji, która była w emporze nad nawą południową bazyliki. Kopię monstrancji wykonano w roku 1988 w Poznaniu. Druga kopia monstrancji  powstała w tym samym czasie w  Niemczech.
naczynia liturgiczne (kielich z 1644, trybularz z 1648 i inne).

Zagrożenia i grabieże
Na wieść o wojnie w roku 1655, tuż przed potopem szwedzkim spakowano wszystkie srebra, wota i cenniejsze rzeczy  w dwie  dwułokciowe skrzynie i wywieziono do Gdańska. Tam w ukryciu doczekały spokojniejszych czasów.

Bibliografia 
 Mieczysław Orłowicz,"Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii”, Agencja Wydawnicza „Remix”, Olsztyn, 1991, , (Str. 174-178, str.176 - zaginione: złoty kielich i  złota monstrancja).
Jerzy Paszenda, Święta Lipka, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1996. ISSN 1233-0396

Zobacz też 
 Święta Lipka
 Świętolipskie kalendarium

Skarbiec
Sanktuaria maryjne w archidiecezji warmińskiej
Jezuici
Skarbce